Zijah Sokolović — Zike (Sarajevo, 22. decembar 1950) je jugoslovenski i bosanskohercegovački glumac i režiser. Od 1992. godine živi i radi u Beču, a danas živi i radi na relaciji Beč, Zagreb, Sarajevo i Beograd.

Član je Udruženja dramskih umetnika Srbije od 16. januara 1987. godine.

Filmografija

Filmovi 
|- style="background:Lavender; text-align: center;"
| colspan="4" | 1960.-те
|-
| 1968. || Uđi, ako hoćeš ||
|-
| 1969. || Jegulje putuju u Sargasko more ||
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1970.-те
|-
| 1971. || Tri tačke ||
|-
| 1973. || Zasluženo jutro ||
|-
| 1975. || Doktor Mladen || Huska
|-
| 1975. || Sinovi || Musliman
|-
| 1979. || Bife Titanik ||
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1980.-те
|-
| 1981. || Zajedno (TV film) ||
|-
| 1981. || Samo jednom se ljubi ||
|-
| 1982. || Miris dunja || Huso Mujagin
|-
| 1982. || Dvije polovine srca ||
|-
| 1982. || Dan, dani… Nеdžada К. || Konobar
|-
| 1983. || Zadah tijela || Pančov brat
|-
| 1983. || Igmanski marš || Mustafa
|-
| 1983. || Pismo – Glava ||
|-
| 1984. || Prokleta avlija (TV drama) ||
|-
| 1984. || Nije čovjek ko ne umre ||
|-
| 1986. || Razgovori stari ||
|-
| 1986. || Poslednji skretničar uzanog koloseka ||
|-
| 1987. || Ženska priča (TV film) ||
|-
| 1987. || Hudodelci ||
|-
| 1988. || Zaboravljeni ||
|-
| 1988. || Tesna koža 3 ||
|-
| 1988. || Inat ||
|-
| 1989. || Sile u vazduhu ||
|-
| 1989. || Čovjek koji je znao gdje je sjever a gdje jug ||
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1990.-те
|-
| 1990. || Karneval, anđeo i prah ||
|-
| 1990. || Gluvi barut ||
|-
| 1997. || Outsider ||
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2000.-те
|-
| 2001. || Barabe! || Izet
|-
| 2002. || Bella Block – Im Namen der Ehre ||
|-
| 2003. || Remake || Mirsad Alihodžić „Hodža”
|-
| 2003. || Ledina || Ostoja
|-
| 2003. || Konjanik || Luda
|-
| 2005. || Otac ||
|-
| 2006. || Put lubenica ||
|-
| 2007. || Balkanski sindrom ||
|-
| 2008. || Čitulja za Eskobara || Anđeo
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2010.-те
|-
| 2010. || Kao rani mraz || Dr Vladimir
|-
| 2010. || Motel Nana || Hazim
|-
| 2010. || Ostavljeni || Muamer
|-
| 2010. || Jasmina || Stipe
|-
| 2012. || Generacija 71 || Major
|-
| 2012. || The Migrumpies || Her Bilić
|}

TV serije 

|-
| 2005—2007. || Ljubav, navika, panika || Jovanovic
|-
| 2005. || Praonica ||
|-
| 2004. || A sada Zijah ||
|-
| 1990. || Memoari porodice Milić ||
|-
| 1990. || Zaboravljeni ||
|-
| 1988. || Večernja zvona ||
|-
| 1988. || Zagrljaj ||
|-
| 1986. || Smešne i druge priče || Branko
|-
| 1984. || Štefica Cvek u raljama života ||
|-
| 1984. || Nedjeljni zabavnik || Zijah
|-
| 1982. || Kože (TV serija)|| Gnjida
|-
| 1979. || Tale ||Đerzelez
|-
| 1970. || Karađoz ||
|}

Reference

Spoljašnje veze 

 
 Zijah Sokolović — intervju („Politika”, 26. avgust 2012)
 Zijah Sokolović obeležava 50 godina profesionalnog rada („Večernje novosti”, 4. novembar 2018)

Рођени 1950.
Сарајлије
Српски гласовни глумци
Српски глумци
Југословенски глумци
Босанскохерцеговачки глумци
Босанскохерцеговачки редитељи
Чланови Удружења драмских уметника Србије
Добитници награде Златна арена
Добитници Златне колајне
Глумци из Сарајева